Loammi steht für:
 Atrytonopsis loammi (Whitney, 1876), Falter der Gattung Atrytonopsis, Tribus Hesperiini, Unterfamilie Hesperiinae, Dickkopffalter
 Loammi (Vorname)

Siehe auch:
 Lo-Ammi, Sohn des Propheten Hosea im Alten Testament